— японский дзюдоист, чемпион Олимпийских игр, призёр чемпионата мира, чемпион Японии по дзюдо. Первый олимпийский чемпион по дзюдо в истории.

Биография 

Родился в Хиросиме в 1941 году, в семье, где его четыре брата получили чёрный пояс в дзюдо. Сам Такэхидэ Накатани начал заниматься дзюдо в 12-летнем возрасте и скоро стал отличаться сбалансированным стилем борьбы как в стойке, так и в партере и отточенной подсечкой снаружи под пятку (косото-гари), которую он проводил левой ногой. Также в его арсенале присутствовал отработанный бросок через спину захватом руки на плечо (иппон сэои-нагэ)

Окончив школу, был принят для продолжения учёбы в Университет Мэйдзи. Там же продолжил занятия дзюдо, но не смог войти в университетскую команду, поскольку была высока конкуренция — так, в команде участвовал обладатель 7-го дана Сэйдзи Сакагути. Таким образом, Такэхидэ Накатани до Олимпийских игр не имел возможности участвовать в схватках с не-японцами (исключая матчевую встречу сборных СССР и Японии).

Представлять Японию на Летних Олимпийских играх 1964 года в Токио был отобран всего за несколько дней до начала состязаний. В его категории боролись 24 дзюдоиста.
 
Соревнования велись по круговой системе в группах и затем по олимпийской системе. Борцы были разделены на восемь групп по три человека в каждой. Победитель группы выходил в четвертьфинал, после чего соревнования велись с выбыванием после поражения. На первые две схватки Такэхидэ Накатани (с британцем Брайаном Джексом и тайцем Удомом Расмелунгоном) затратил три минуты. В четвертьфинале Такэхидэ Накатани встречался с американцем Полом Маруямой, который также спокойно расправился с оппонентами в своей группе и чувствовал себя очень уверенно. Такэхидэ Накатани затратил на американца 24 секунды, чисто бросив боковой подсечкой (дэаси хараи) его на татами. В полуфинале Такэхидэ Накатани встречался с Олегом Степановым.

Советский дзюдоист сумел провести бросок, но он не был оценен судьёй.

«Когда Степанов бросил меня на спину, то я думал — все, иппон! Надо будет делать харакири. Я открыл один глаз и увидел, что судья не дает даже половину чистой победы! Как я был изумлён. Но тут же собрался и провел свой бросок".

Такэхидэ Накатани сумел провести подхват (ути-мата) и свою коронную подсечку снаружи под пятку. Оба броска были оценены в вадза-ари, и таким образом японский борец одержал чистую победу (вадза-ари вадза-ари авасэтэ иппон).

В финале Такэхидэ Накатани боролся с Эриком Хённи из Швейцарии, и на первых минутах схватки заработал вадза-ари. Через минуту японский дзюдоист провёл боковую подсечку под выставленную ногу (дэаси хараи) но бросок к удивлению присутствующих не был оценен. Через некоторое время главный судья остановил схватку, и после долгого совещания с судьями, оценил бросок в вадза-ари и таким образом отдал победу японскому борцу, что принесло ему золотую медаль и звание чемпиона Олимпийских игр.

Затем Такэхидэ Накатани победил на чемпионате Японии, а на чемпионате мира 1967 года занял только третье место. После этого оставил спортивную карьеру. К тому времени он уже с 1964 года, после окончания университета работал в филиале Мицубиси. В 1969 году он уехал в ФРГ, где стал тренером сборной команды страны, готовя её к Олимпийским играм 1972 года в Мюнхене. Два дзюдоиста из западногерманской команды стали призёрами Олимпиады. В 1973 году вернулся в Хиросиму, где начал семейный ювелирный бизнес, а также был назначен советником японской федерации дзюдо и Президентом федерации дзюдо Хиросимы.

В 2003 году был награждён Медалью почёта с Голубой лентой

Примечания

Ссылки 
 
 

Чемпионы Японии по дзюдо
Тренеры по дзюдо
Олимпийские чемпионы от Японии
Олимпийские чемпионы по дзюдо
Чемпионы летних Олимпийских игр 1964 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 1964 года